Урочище Бургулюк ( - Бирколик) расположено в отрогах Тянь-Шаня, на высоте 1100 м от уровня моря, в 50 км от города Шымкента, в Толебийском районе Туркестанской области. На всём протяжении урочища протекает речка Бургулюк. Средняя температура составляет зимой - 4°С, весной +18ºС, летом +22ºС, осенью +13ºС.

Флора 
Здесь имеются ореховая роща, яблоневый и абрикосовый сады. Флора представлена обилием хвойных и лиственных пород: сосна, ель тянь-шанская, дубы, чинары, барбарис, каштаны, шиповник и другими лекарственными растениями.

История 
По одной из легенд своё название ущелье получило из-за своих размеров, точнее ширины — «в одну телегу» или «в один обоз», что по-казахски звучит как бір көлік. Под влиянием русского языка оно трансформировалось в Бургулюк, однако в настоящее время в употребление входит название Бирколик (Біркөлік).

В советские времена здесь функционировал единственный в Казахской ССР детский туристический лагерь им. Валентины Терешковой. На так называемой Лунной Поляне, недалеко от лагеря, ежегодно проводились и проводятся соревнования по скалолазанию.

В 1973—1976 годах на левом берегу реки на холме ниже туристического лагеря в поисках памятников материальной культуры Кангюйской эпохи проводила раскопки археологическая экспедиция Чимкентского пединститута, которую возглавлял известный казахстанский учёный-археолог Николай Павлович Подушкин. Были заложены три раскопа глубиной до полутора метров, занявшие две трети площади поселений. Были найдены глинобитные стены, печи-тандыры, остатки кухонно-хозяйственной посуды — сосуды типа «хум», «хумча», но относились эти находки к эпохе позднего средневековья — XVI—XVIII в.в.

Несколько лет назад в урочище экспедицией Южно-Казахстанского Государственного Университета им. М. Ауэзова под руководством доктора исторических наук Бауржана Байтанаева проводились новые раскопки. Были найдены предметы, относящиеся к разным эпохам — Кангюйской эпохе, отрарско-каратауской культуре, эпохе Караханидов XI—XII веков. Проводя раскопки поселений исследователи также обнаружили два могильника периода раннего железного века, включающие в себя до 30 курганов, расположенных с востока на запад.

Социальная значимость 
В настоящее время здесь функционирует, основанный ещё в конце 1970-х годов как санаторий-профилакторий, комфортабельный 200-местный санаторий «Біркөлік», предлагающий своим посетителям отдых и лечение.

См. также 
 Бургулюк (село)
 Бургулюкская культура

Примечания 

География Туркестанской области